Le patronyme Gardier indique une profession : curateur, du moyen français gardier : celui qui est chargé de veiller à la conservation des biens de quelqu'un.

François Gardier (1903-1971), un coureur cycliste belge;
Raoul du Gardier (1871-1952), un peintre français.
Charles Gardier (1965-), un homme politique belge.